«Ша́боловская» — станция Московского метрополитена. Расположена на Калужско-Рижской линии, между станциями «Октябрьская» и «Ленинский проспект».

История 
Станция построена в  году в составе участка «Октябрьская» — «Новые Черёмушки», но из-за препятствовавших проложению эскалаторного наклона сложных геологических условий и ожидавшегося низкого пассажиропотока до продления Калужского радиуса в центр открылась лишь 5 ноября  года. Стала 115-й станцией Московского метрополитена.

При строительстве станции сделан ряд археологических находок. Обнаружены древние гончарные изделия из белой гжельской глины — блюдо с яркой цветной глазурью, гладкие и рельефные изразцы с искусной росписью, а также глиняная детская игрушка — птичка-свистулька. Находки хранятся в фонде Музея истории и реконструкции Москвы. К открытию интерьер «Шаболовской» был изменён, поэтому её архитектурное решение не схоже с архитектурой других станций участка.

Архитектура и оформление 
«Шаболовская» — пилонная станция глубокого заложения (глубина — 46,5 метра) с тремя сводами. Сооружена по проекту архитекторов И. Г. Петуховой и В. П. Качуринца. Диаметр центрального зала — 8,5 метра. Пилоны отделаны светлым мрамором «коелга»; путевые стены облицованы гофрированным алюминием. Пол выложен серым гранитом «возрождение», две красные полосы, на которых стоят пилоны, выложены красным гранитом «герман». Оформление станции посвящено телевидению и радиовещанию (близ «Шаболовской» находятся телевизионный центр и Шуховская башня); так, витраж из цветного стекла (работы А. Н. Кузнецова) в торце центрального зала изображает Шуховскую башню.

Длина центрального зала составляет 104 метра.

Расположение и вестибюли 
Наземный вестибюль (архитекторы — Н. И. Демчинский и Ю. А. Колесникова) расположен на улице Шаболовка (от вестибюля можно пройти также на улицу Академика Петровского). Соединён со станционным залом эскалаторным наклоном.

Станция в цифрах 
 Код станции — 099.
 Пикет ПК52+68,8
 В марте  года пассажиропоток по входу составлял .

Наземный общественный транспорт

Галерея

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 
 «Шаболовская» на сайте Артемия Лебедева metro.ru

Станции Московского метрополитена
Пилонные станции
Донской район
Станции метрополитена, построенные в 1980 году
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в Москве